Флаг сельского поселения Ули́тинское является официальным символом сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 января 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6003.

Флаг сельского поселения Улитинское составлен на основании герба сельского поселения Улитинское по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое вертикально, горизонтально и по диагоналям на 8 чередующихся по цвету белых и красных клиньев, от каждого из которых отходят звездообразно положенные побеги папоротника из герба поселения».

Обоснование символики 
В композиции флага языком символов и аллегорий гармонично отражена история поселения.

Современное сельское поселение Улитинское образовано Законом Московской области от 21 января 2005 года № 28/2005-ОЗ «О статусе и границах Павлово-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образования».

Сегодня поселение, расположенное на 7920 га земли, состоит из 15 деревень и посёлка Мехлесхоза и насчитывает около 2000 жилых домов и хозяйств, в которых проживает 5450 человек.

Стилизованные побеги папоротника, украшающие флаг, подобны узорам, традиционно помещаемым на местные парчовые и шёлковые ткани и платки, что символизирует традиции местных промыслов сельского поселения Улитинское и Павлово-Посадского муниципального района.

Папоротник — символ древности, скромности, откровенности и искренности, величия, изысканности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Примечания